

Cinema 
 La nave dei folli (Ship of Fools) – film di Stanley Kramer del 1965

Letteratura 
 La nave dei folli (Das Narrenschiff) – opera satirica di Sebastian Brant del 1494
 La nave dei folli (Ship of Fools) – romanzo di Katherine Anne Porter del 1962
 La nave dei folli (The Ship of Fools) – romanzo di Gregory Norminton

Musica 
 La nave dei folli – EP di Ivan Della Mea del 1972
 La nave dei folli – album di Mario D'Alessandro del 1984
 La nave dei folli – album dei Gronge del 1988
 La nave dei folli – traccia dell'album Paolo Vallesi di Paolo Vallesi del 1991

Pittura 
 Nave dei folli – dipinto di Hieronymus Bosch conservato al Museo del Louvre